Barges puede referirse a: 

 Barges, comuna francesa en Côte-d'Or.
 Barges, comuna francesa en Alto Loira.
 Barges, comuna francesa en Alto Saona.